Saarilompolo kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Saarilompolo, Norrbotten, sjö i Övertorneå kommun, 
Saarilompolo (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (10,2 ha)
Saarilompolo (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (23,8 ha)

Se även
Ötjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn